Ioan Lupescu
 Nicolae Lupescu
 Valya Dudycz Lupescu
 Magda Lupescu
 Miss Lupescu, uma personagem de Neil Gaiman em The Graveyard Book